Desa Pekiringan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Pekiringan (administrativ by i Indonesien, lat -7,32, long 109,47), Jawa Tengah, 
 Desa Pekiringan (administrativ by i Indonesien, lat -6,94, long 109,14), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar